Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Congolees Instituut voor Natuurbehoud
 International Center on Conflict and Negotiation

Wikipedia:Doorverwijspagina